E la chiamano estate/La ragazza di Ipanema – singolo di Bruno Martino del 1965
E la chiamano estate – film per la regia di Paolo Franchi del 2012
E la chiamano estate – programma televisivo di Rai 1 in onda negli anni 2000
E la chiamano estate – programma televisivo di Rai 2 in onda nel 2020